Bei den V. Südpazifikspielen 1975 in Guam wurde ein Wettbewerb im Fußball ausgetragen. Am Turnier nahmen sieben Mannschaften teil. Die Spiele wurden in der Zeit vom 24. bis 30. August 1975 in Hagåtña ausgetragen. Gespielt wurde in zwei Gruppen à vier bzw. drei Teams. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten qualifizierten sich für das Halbfinale.

Tahiti gewann zum zweiten Mal das Turnier der Südpazifikspiele.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}
* Erstes Länderspiel von Guam.

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Details zum Turnier 1975 auf rsssf.com (engl.)

1975
Sudpazifikspiele 1975